Ла Палма, Ранчо има више значења:

 Ла Палма, Ранчо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Палма, Ранчо (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику